Picatinny hat folgende Bedeutungen:

 Picatinny Arsenal, ist eine Einrichtung des US-Militärs um Waffen zu entwickeln und herzustellen
 Picatinny-Schiene, ist eine standardisierte Montageschiene um Zubehörteile an Waffen zu montieren